Esta lista de municípios do Paraná por população está baseada na estimativa de 2021 do IBGE. O Paraná é uma das 27 unidades federativas do Brasil e é dividida em 399 municípios. O território paranaense equivale a 2,34% do brasileiro e com 11.597.484 milhões habitantes (5,44% da população brasileira), o estado possui a décima quinta maior área territorial e o quinto contingente populacional dentre os estados do Brasil.

O município mais populoso é Curitiba, a capital administrativa estadual, com mais de 1 963 726 habitantes. O menos populoso é Jardim Olinda, com 1 309 habitantes.

Municípios 

População
Paraná